Point No Point Light Station bezeichnet mehrere gleichnamige, im NRHP gelistete, Objekte:

 Point No Point Light Station (Maryland), ID-Nr. 02001425
 Point No Point Light Station (Washington), ID-Nr. 78002758